Бербер, мушки припадник етничке групе Бербери
 Берберин